

Astronomia
 Cordelia – satellite naturale del pianeta Urano
 2758 Cordelia – asteroide

Cinema
 Cordelia – film diretto da Jean Beaudin

Editoria
 Cordelia – giornale per giovinette pubblicato a fine Ottocento in Italia

Geografia
 Cordelia – mitica città dei Salassi, odierna Aosta

Onomastica
 Cordelia – nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi
 Cordelia – leggendaria regina della Britannia

Persone
 Cordelia – scrittrice (1849-1916); pseudonimo di Virginia Tedeschi-Treves

Zoologia
 Cordelia – genere di farfalle